

Geografia
 Castano Primo – comune italiano della città metropolitana di Milano, in Lombardia
 Castaño del Robledo – comune spagnolo della comunità autonoma dell'Andalusia

Persone
 Carlos Castaño Panadero (1979) – ex pistard spagnolo.
 Catalina Castaño (1979) – ex tennista colombiana
 Ernesto Castano (1939) – ex calciatore italiano, di ruolo libero
 Gaspar Castaño de Sosa (XVI secolo) – avventuriero spagnolo di origini portoghesi
 Germain Castano (1971) – ex cestista e allenatore di pallacanestro francese
 Joaquín García-Morato y Castaño (1904-1939) – militare e aviatore spagnolo
 John Jairo Lozano Castaño (1984) – calciatore colombiano, di ruolo difensore
 Juan Castaño Quirós, meglio noto come Juanele (1971) – ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Paula Serrano Castaño (1991) – calciatrice spagnola, di ruolo centrocampista 
 Víctor Manuel Casadesús Castaño (1985) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante

Altro
 Castano – colore marrone tendente al rosso
 Castano ramato – colore per capelli